Osoby:
 Emil Cathrein – szwajcarski polityk
 Viktor Cathrein – szwajcarski filozof

Zobacz też:
 Kathrein